NQ ist das Kürzel für:

 Air Japan (IATA-Code)
 Dronning Maud Land, bis 1983 Landescode nach ISO 3166-1 (seit 1983 ISO 3166-3)
 Niedrigwasser (aus ‚niedrig‘ und Abflussmenge  Q)
 Nitroguanidin. chemische Verbindung 

N.Q. ist:
 North Queensland, Australien

NQ